Карида — вигадана планета із всесвіту фантастичної франшизи Зоряних війн. Планета розташовувалась в регіоні Колоній, поблизу від Перлеміанського торгового шляху і населена кариданцями.

Опис 
Будучи досить великою планетою з підвищеною гравітацією (1,98 стандартної), Карида відрізнялася різноманітністю природних ландшафтів. Вона прекрасно підходила для розміщення військових полігонів. На Кариді мешкали завезені з Датомира ранкори, яких часто використовували для тренувань курсантів і солдатів-штурмовиків. Згодом ця обставина була з великим успіхом використана для підготовки особового складу десантно-штурмових військ Галактичної Імперії.

Історія 
До встановлення Каридської академії планета керувалася Торговельною Радою, згодом перейшла під контроль імперської військової влади. Населення Кариди було лояльне як по відношенню до Галактичної Республіки (в тому числі і під час Війн клонів), так і по відношенню до режиму Галактичної Імперії — аж до того, як планета була знищена.

Тут же були створені і пройшли перші випробування крокоходи MT-AT і пізніше AT-AT. Крім усього іншого, Карида була батьківщиною імперського полководця адмірала Кендала Оззеля.

Планета була знищена в 11 році після битви при Явині джедаєм Кіпом Дюрроном, який, використовуючи Руйнівника Сонць, перетворив зорю системи Кариди в наднову за намовою духа лорда ситхів Екзара Куна.

Появи 
 «Зоряні війни: Війни клонів» — «Точка неповернення»
 Таркін
 Слуги Імперії: Звання повстанців (Тільки згадка)
 Лінія фронту: Рота «Сутінки» (Тільки згадка)
 Star Wars: The Force Awakens Beginner Game

Див. також 
 Планети «Зоряних війн»

Посилання 
 Galaxy Building, from Alderaan to Utapau  at StarWars.com (official)
 Star Wars Canon: Just How Realistic Are the Single-Biome Planets?  at The Escapist

Планети Зоряних війн